En botanique le corymbe est une disposition de fleurs se trouvent dans le même plan.
 L'Opération Corymbe est une opération militaire de présence de la Marine nationale française au large des côtes d'Afrique de l'Ouest.